Selmer désigne :

Selmer est le nom d'une famille de luthiers français, ayant donné naissance à plusieurs entreprises de facture instrumentale, dont :
 Henri Selmer Paris
 H&A Selmer USA, ayant fusionné avec une autre entreprise pour former la compagnie Conn-Selmer, membre du groupe Steinway & Sons
 Conn-Selmer

Patronyme 
 Alexandre Selmer, clarinettiste et facteur d'instruments de musique français ;
 Charles Frédéric Selmer (1819-1878), clarinettiste et militaire français ;
 Gustav Wilhelm Selmer (1814-1875), directeur de théâtre danois ;
 Henri Selmer, clarinettiste et facteur d'instruments de musique français ;
 Johan Selmer, compositeur norvégien.

Toponyme 
 Selmer, ville située dans le Tennessee, aux États-Unis

Homonymie de toponyme